Szász Zoltán  (1877–1940) író, újságíró
 Szász Zoltán (1940) történész